Яго Аспас Жункаль (; 1 августа 1987, Моанья, Понтеведра) — испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.

Биография 
Аспас начал карьеру в клубе «Сельта», за который выступал с 1995 года. Всего за «Сельту» Яго отыграл в 136 матчей и забил 46 голов. В сезоне 2012/13 сыграл ключевую роль в составе «Сельты» и помог клубу сохранить место в Примере, тем самым заинтересовав английский «Ливерпуль».

Летом 2013 года испанец перебрался в английский «Ливерпуль». Сумма трансфера составила примерно 8 млн евро. Игрок взял себе 9 номер. С возвращением Луиса Суареса после дисквалификации плотно осел на скамейке запасных. Первый и единственный гол за клуб забил в ворота «Олдхэма» в рамках Кубка Англии (2:0). 14 июля 2014 года Аспас отправился в аренду на один сезон в «Севилью».

12 июня 2015 года Аспас вернулся в «Сельту» за пять миллионов евро. 17 апреля 2019 года Аспас продлил контракт с клубом до 2023 года.

Статистика по сезонам

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 18 / забито голов: 6; победы: 10, ничьи: 6, поражения: 2.

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика игрока на LiverBird.ru

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Севилья»